Hrvatsko brdo je brdo u Bosni, općina Gradačac.

Zemljopisni položaj 
Podno Hrvatskog brda nalazi se selo Zelinja Donja. Rječica Rajska protječe sjeverno. Sjeveroistočno je Gornji Lukavac. Najviša točka je 274 metra nadmorske visine. Ime je po zaseoku Hrvatovićima koje je malo južnije.

Izvori 

Brda u Bosni i Hercegovini
Gradačac